Алексе́й Григо́рьевич Ха́рченко  () — российский спидвейный гонщик. Мастер спорта.  Чемпион России среди юниоров в личном зачёте, чемпион России в командном зачёте. Бронзовый призёр Чемпионата Европы среди пар.

Биография 
Родился 1 октября 1985 года во Владивостоке.

Клубная карьера

В России 
В 11 лет под руководством отца – Григория Харченко, известного советского и российского спидвейного гонщика – стал заниматься спидвеем, в 2000 году пересел на полноценный 500-кубовый спидвейный мотоцикл.

В сезонах 2002 и 2003 выступал в составе клуба «Восток» из Владивостока.

Однако на следующий год в клубе разразился конфликт – Григорий Харченко и Аркадий Кононец решили создать во Владивостоке альтернативную команду «Приморье» (Алексей Харченко, Григорий Лагута, Максим Кононец и др.), однако их заявка принята не была. В результате Алексей был вынужден пропустить сезон в России.

Однако «Приморье» всё-таки провело полноценный сезон в  чемпионате 2005. В сезоне-2006 клуб провел лишь 2 гонки до официального снятия  с чемпионата. Оба этих сезона Алексей Харченко провёл в «Приморье», причём в 2006 году сумел победить в Личном чемпионате среди юниоров (в 2005 Алексей остановился в шаге от подиума).

После сезона 2006 перед спортсменом встала проблема выбора клуба для продолжения карьеры – Алексею поступили предложения от многих клубов российской лиги, однако выбран был «Салават» . Тем не менее, гонщик не провёл ни одной гонки за салаватский клуб, а по ходу сезона перебрался в «Лукойл» . С клубом из Октябрьского был подписан контракт и на сезон-2008, однако «Лукойл», подобно «Приморью», также снялся с чемпионата ещё до начала официального сезона.

Соответственно, гонщик вновь был вынужден искать клуб. Было принято предложение родного для Алексея «Востока», в котором спортсмен и провёл сезоны 2008-2016.

В 2008 году гонщик завоевал первую европейскую медаль – бронзу Чемпионата Европы среди пар совместно с Ренатом Гафуровым и Романом Поважным. Алексей появился в гонке 1 раз, придя к финишу четвёртым.

Наивысшим достижением Алексея в личном чемпионате страны стало 4-ое в место в 2009 году, когда он лишь в дополнительном заезде отдал бронзу Эмилю Сайфутдинову.

В Европе 
В Польше дебютировал в 2006 году в клубе первой польской лиги «Грудзендз», куда гонщика порекомендовал легионер «Приморья» .

Несмотря на предложения клубов экстралиги, в 2007 году Алексей остался в 1ПЛ, подписав двухлетний контракт с «Люблином», однако так ни разу и не появился в его составе на матчах.

Перед сезоном-2008 «Люблин» из-за финансовых проблем снялся с чемпионата, соответственно, Алексей перестал быть связанным контрактом. Выбор гонщика пал на «Спидвей Ровно» (2ПЛ). В сезонах 2009-2011 Алексей выступал также в клубах 2ПЛ: за «Полонию» (позже «Викторию») из Пилы (2009-2010 и 2013), «Островию» (2011), «Рыбник» (2012).

Среднезаездный результат

Достижения

Примечания 

Спидвей-гонщики России
Чемпионы России по спидвею
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1985 году
Родившиеся 1 октября
Родившиеся во Владивостоке
Википедия:Биографии современников
Спортсмены Владивостока